Желехівський — українське прізвище.

 Желехівський Євген Ієронімович — лексикограф, фольклорист, громадський діяч, творець правопису «желехівки»
 Желехівський Микола — український вчений, громадський діяч.

Див. також 
 Желеховський Андрій Володимирович
Українські прізвища